Jean-Claude Rudaz, švicarski dirkač Formule 1, * 23. julij 1942, Sion, Švica.

Jean-Claude Rudaz je upokojeni švicarski dirkač Formule 1. V svoji karieri je nastopil le na dirki za Veliko nagrado Italije v sezoni 1964, kjer je nastopal z dirkalnikom Cooper T60, toda zaradi okvare motorja na zadnjem treningu ni mogel štartati.

Popoln pregled rezultatov 
(legenda)

Prvenstvene dirke

Neprvenstvene dirke 

Rojeni leta 1942
Živeči ljudje
Švicarski dirkači
Švicarski vozniki Formule 1
Privatniki Cooperja Formule 1
Dirkači Formule 1, ki niso nikoli štartali